Jeżów (gemeente)
 Jeżów (powiat Brzeziński)
 Jeżów Sudecki (gemeente) 
 Jeżów Sudecki